Wheatland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wheatland (Californië)
Wheatland (Indiana)
Wheatland (Iowa)
Wheatland (Missouri)
Wheatland (North Dakota)
Wheatland (Pennsylvania)
Wheatland (Wyoming)